

Geografia 
Canada
 Gerald – villaggio canadese
Stati Uniti d'America
 Gerald – comunità non incorporata statunitense dell'Illinois
 Gerald – comunità non incorporata statunitense dell'Indiana
 Gerald – città statunitense del Missouri

Personaggi 
 Gerald – personaggio della serie animata Hey, Arnold!
 Gerald – personaggio della serie animata I Simpson

Persone 
 Gerald uno dei ring name del wrestler statunitense Don Harris
 Gaston Gerald – politico statunitense

Altro 
 Gerald – variante del nome proprio di persona Giraldo
 Gerald – film statunitense del 2010

Pagine correlate 
Geraldo
Giraldo (disambigua)